Каави () — община в провинции Северное Саво, губерния Восточная Финляндия, Финляндия. Общая площадь территории — 789,59 км², из которых 115,49 км² — вода.

Демография 
На 31 октября 2013 года в общине Каави проживают 3283 человека: 1630 мужчин и 1653 женщины.

Финский язык является родным для 99,23 % жителей, шведский — для 0,06 %. Прочие языки являются родными для 0,71 % жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 14,24 %
 от 15 до 64 лет — 58,87 %
 от 65 лет — 26,89 %

Изменение численности населения по годам:

Расстояние 
 Куопио — 60 км
 Куопио аэропорт — 45 км

 Йоэнсуу — 90 км
 Йоэнсуу аэропорт — 85 км

 Хельсинки — 450 км
 Хельсинки-Вантаа аэропорт 440 км

 Финляндско-Российской границы (Ниирала-Вяртсиля — пропускной пункт) — 162 км
 Петрозаводск — 435 км
 Санкт-Петербург — 450 км

Туризм 

Заповедник Телккямяки (Telkkämäki)

 природу заповедника, традиционные фермы
 единственное место во всей Скандинавии, где ещё занимаются выжиганием леса под пашню
 

Pека Вайккойоки (Vaikkojoki)

 длина реки Вайккойоки 61 км
 примерно 40 порогов
 спуск по порогам
 рыбалка (таймень, щука и радужная форель — и на озерах судак)
 на берегу находятся тропы для велосипедных походов и пеших
 

Литейная Мастерская Юутила (Juutilan valimo)

 Литейная Мастерская была основана в 1881 году
 В 2004 старую мастерскую превратили в музей

Культурные мероприятия 
Театры

 театры под открытым небом в Луйконлахти и в Маарианваара (Luikonlahden kesäteatteri и Maarianvaaran kesäteatteri)

Каави-Блюз (Kaavi Blues)

 Фестиваль блюза в июне

Города-побратимы 
  Мынисте, Эстония

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Общины Финляндии
Населённые пункты, основанные в 1875 году